3-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 1972 проводился в городе  (провинция Рисаль, Филиппины) с 4 по 12 марта 1972 года с участием 10 команд. На Филиппинах чемпионат проводился впервые.

Чемпионом мира (впервые в своей истории) стала сборная Канады, победив в финале сборную США. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Гонконга, Гуама, Китайского Тайбэя и Сингапура.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (скачиваемый PDF-файл; архив результатов — кол-во побед/поражений, итоговое место — всех мужских чемпионатов с 1966 по 2009)

1972 год в софтболе
1972
Софтбол
Международные соревнования по софтболу на Филиппинах

Чемпионаты мира на Филиппинах
Софтбол
Март 1972 года